Hadur Nabi Shuayb, massís del Iemen
 Hadur al-Shaykh, muntanya del Iemen